Литораль-де-Сан-Хуан () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Чоко. Входит в состав субрегиона .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1968 году. Муниципалитет Литораль-де-Сан-Хуан был выделен в отдельную административную единицу в 1993 году.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, в пределах Тихоокеанской низменности, в дельте реки Сан-Хуан, на расстоянии приблизительно 175 километров к юго-западу от города Кибдо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 6 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Литораль-де-Сан-Хуан граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Бахо-Баудо, на севере — с муниципалитетом Истмина, на северо-востоке — с муниципалитетом Сипи, на юге и востоке — с территорией департамента Валье-дель-Каука, на западе омывается водами Тихого океана. Площадь муниципалитета составляет 1500 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 15 251 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,4 % от населения Литораль-де-Сан-Хуана, женщины — соответственно 48,6 %. В расовом отношении индейцы составляли 60,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 39,1 %; белые и метисы — 0,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 72,9 %.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Чоко